M20 oder M 20 steht für:
 Messier 20, einen Gasnebel im Sternbild Schütze, siehe Trifidnebel
 ein Metrisches ISO-Gewinde
 einen deutschen Sechszylindermotor, siehe BMW M20
 ein deutsches einmotoriges Verkehrsflugzeug, siehe Messerschmitt M20
 eine Bauserie des US-amerikanischen Flugzeugherstellers Mooney, siehe Mooney M20
 die erste Version eines Personal Computers des italienischen Büromaschinenherstellers Olivetti
 eine US-amerikanische raketenangetriebene Panzerabwehrhandwaffe, siehe Bazooka
 eine französische auf U-Booten stationierte Atomrakete, siehe M 20 (MSBS)
 eine Version des US-amerikanischen Panzerwagens M8 Greyhound, siehe M8 Greyhound
 ein Bausteinsystem für Modellbau und Visualisierung von Modulex, siehe Modulex M20
 einen sowjetischen Pkw, siehe GAZ-M20 Pobeda
 ein US-amerikanisches rückstoßfreies Geschütz, siehe M20 (rückstoßfreies Geschütz)

Autobahnen und Fernstraßen:
 M20 motorway (Großbritannien)
 M20 motorway (Irland)
 M 20 (Ukraine)
 M20 (Russland)
 M20 (Bosnien und Herzegowina)
 M-20 (Michigan) (Vereinigte Staaten)

M-20 steht für:
 Mjassischtschew M-20, sowjetischer Bomber

M.20 steht für:
 Miles M.20, britisches Jagdflugzeug

Siehe auch:
 MXX

M20